Burns-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Burns-Gletscher (Alaska)
 Burns-Gletscher (Antarktika)